La Copa del Rey de waterpolo de 2017 es una competición de waterpolo masculino entre clubes españoles que se disputa cada año desde 1986 y en esta ocasión es la XXXI edición. Es la segunda competición más importante entre clubes, tras la Liga española de waterpolo masculino. El Atlètic Barceloneta es el vigente campeón de la competición y además es el equipo que más veces la ha ganado (12 veces). La competición la juegan los ocho primeros equipos de la primera vuelta de la liga regular de la División de Honor waterpolo 2016/17.

Equipos participantes 
Atlètic Barceloneta
C.N. Barcelona
Real Canoe N.C
C.N. Mataró Quadis
C.E. Mediterrani
C.N. Sabadell
C.N. Sant Andreu
C.N. Terrasa

Cuadro

Referencias 

Copa del Rey de waterpolo